Ci sono numerose comete chiamate cometa Machholz, scoperte o coscoperte da Donald Edward Machholz:

96P/Machholz (Machholz 1)
141P/Machholz (Machholz 2)
C/1978 R3 Machholz 
C/1985 K1 Machholz
C/1988 P1 Machholz
C/1992 N1 Machholz
C/1994 T1 Machholz
C/2004 Q2 Machholz 
C/2010 F4 Machholz

In altre due comete Machholz è parte del nome:
C/1992 F1 Tanaka-Machholz
C/1994 N1 Nakamura-Nishimura-Machholz

Note